mogano – albero del genere Swietenia
 mogano – legname derivato da alberi dei generi Swietenia, Khaya, Entandrophragma, Toona
mogano – colore simile al marrone

Altri progetti